Le terme Hool peut désigner: 
 Brigitte Hool, une cantatrice suisse
 Xavier Hool, un décorateur suisse
 Van Hool, une société belge
 Roger Van Hool, un acteur belge
 Hooligan, une catégorie de supporter de football

Homonymie de patronyme